Johann Hinrich Wichern ist der Name folgender Personen:
 Johann Hinrich Wichern (1808–1881), deutscher Theologe

Johann Hinrich Wichern ist der Name folgender Schiffe:
 Johann Hinrich Wichern (Schiff, 1962), Binnenschiffermissionsschiff in Mannheim
 Johann Hinrich Wichern, Kirchenboot in Duisburg, siehe Kirchenboot #Evangelisches Kirchenboot Johann Hinrich Wichern in Duisburg
 Johann Hinrich Wichern, Barkasse der Flussschifferkirche in Hamburg, siehe Flussschifferkirche#Besuch der Binnenschiffer im Hamburger Hafen.

Siehe auch:
 Johannes Wichern (1845–1914), deutscher Theologe